Hochdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Amt Hochdorf, einer von fünf ehemaligen Bezirken (Ämtern) des Kantons Luzern
Gemeinden:
 Hochdorf (bei Plochingen), Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Riß), Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hochdorf LU, Gemeinde im Kanton Luzern
Ortsteile:
 Hochdorf (Schwendi), Ortsteil der Gemeinde Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Eberdingen), Ortsteil der Gemeinde Eberdingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Nagold), Stadtteil und Dorf von Nagold, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Remseck), Ortsteil der Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Freiburg im Breisgau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Seewald), Ortsteil der Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Hochdorf (Bissingen), Ortsteil des Marktes Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hochdorf (Duggendorf), Ortsteil der Gemeinde Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hochdorf (Merching), Ortsteil der Gemeinde Merching, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hochdorf (Pirk), Ortsteil der Gemeinde Pirk, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hochdorf (Hochdorf-Assenheim); ein Ortsteil der Gemeinde Hochdorf-Assenheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hochdorf (Blankenhain), Ortsteil der Gemeinde Blankenhain, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Hochdorf (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Hochdorf, deutscher Name von Vysoká, Stadtteil von Jihlava, Tschechien
Bauten:
 Burg Hochdorf, Burgruine bei Dächingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Hochdorf ist der Name folgender Personen:
 Max Hochdorf (1880–1948), deutscher Schriftsteller

Hochdorf steht außerdem für:
 Hochdorf Holding, Schweizer Nahrungsmittelunternehmen mit Sitz in Hochdorf

Siehe auch:
 Hohendorf
 Hochdörfer
 Schloss Hochdorf